Olaga vapeninnehav innebär att man, utan tillstånd, innehar ett skjutvapen. Regler för detta finns i Vapenlagen (SFS 1996:67)

Vapenbrott